Макки́рнан — английская фамилия.

 Маккирнан, Деннис (род. 1932) — американский писатель
 Маккирнан, Дуглас (1913—1950) — сотрудник Центрального разведывательного управления.
 Маккирнан, Тауния — режиссёр телевидения США.